Systematik kan avse:

Systematik (biologi) – gruppering av organismer inom biologin
Systematiskt fel – ett fel i en mätning eller beräkning som beror på att informationen man har tillgång till är felaktig på ett förutsägbart sätt
Systematisk teologi – det systematiska studiet av (de kristna) troslärorna
Systematic Chaos –  progressive metal-bandet Dream Theaters nionde studioalbum från 2007
Systematiskt förtryck – förtryck under legitimerade former
Systematisk anatomi – olika organsystem med tämligen sammanhållna funktioner
Systematiskt arbetsmiljöarbete – verksamhet enligt arbetsmiljölagen

Se även
 BSAB-systemet – en gemensam struktur för information i byggsektorn
 Klassifikationssystem för bibliotek – används för att klassificera böcker och andra media på bibliotek
 Klassificering – att sammanföra likartade objekt